La saison 1947-1948 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne. Lors de cette saison, le Torino Calcio a tenté de conserver son titre de champion d'Italie face aux vingt meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les vingt-et-un clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux vingt autres.
Le Torino Calcio a conservé son titre et a été sacré champion d'Italie pour la  de son histoire.

Les 21 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1947-1948 Serie A
Championnat Italie Football 1947-1948 Serie A
Italie
Italie